Арто́нж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 90 км на схід від Парижа, 145 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Артонж, Ла-Сель-су-Монмірай, Фонтенель-ан-Брі i Марше-ан-Брі було об'єднано в новий муніципалітет Дюїз-е-Морен-ан-Брі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 195,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Артонж на сайті французького Національного інституту географії

 Артонж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Артонж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена